Łączka peut désigner :

Toponyme 
en Pologne

 dans la Voïvodie de Mazovie
 Łączka, village du powiat de Siedlce.
 Łączka, village du powiat de Wyszków.

 dans la Voïvodie de Poméranie occidentale
 Łączka, village.

 dans la Voïvodie de Silésie
 Łączka, village.